Карл Вайгерт (, 19 марта 1845 года в Мюнстерберг в Шлезии, † 5 августа 1904 года) — немецкий врач патолог. Он был первым, кто с помощью красителей сделал бактерии видимыми и ввёл анилиновые красители в гистологию и бактериальную диагностику.

Биография 
После окончания средней школы в 1862 году изучал медицину в университетах Берлина, Вены и Бреслау до 1868 года. В 1866 году получил докторскую степень в Берлине. С 1868 по 1870 год Вайгерт был помощником Генриха Вильгельма Вальдейера в Бреслау. Принимал участие во франко-германской войне (1870–71). С 1871 по 1874 год был ассистентом Германа Леберта в Бреслау. В 1874 году он стал помощником Юлиуса Фридриха Конгейма (1839–1884).

Он умер в 1904 году и был похоронен на еврейском кладбище на Рат-Бейль-штрассе во Франкфурте-на-Майне.

Примечания 

Медики XIX века
Медики XX века
Медики Германии